Тодор Ангелов Хаджимишев е виден български общественик и търговец, член на Солунската българска община.

Биография 
Роден е около 1840/1841 година в големия македонски град Велес, тогава в Османската империя, в семейството на Ангел Хаджимишев, в големия български велешки род Хаджимишеви. Развива успешна търговска дейност с манифактурни стоки в Солун. Работи като драгоманин (терджуманин) в руското консулство в Солун. Обвиняван е, че поставя руските интереси преди българските, но Никола Алексиев пише:

Тодор Хаджимишев развива широка дейност за утвърждаване на българщината в Солун. През август 1882 година е избрана нова Солунска българска община, в която влиза и Тодор Хаджимишев.

Негов син е видният български общественик и дипломат Панчо Хаджимишев.

Родословие

Вижте също 
 Хаджимишева къща (Тодор Хаджимишев)

Бележки 

Български общественици от Македония
Родени във Велес
Български търговци
Български предприемачи от Македония
Руски драгомани
Членове на Солунската българска община
Починали в Солун
Хаджимишеви